Die EBSA-U18-Snookereuropameisterschaft 2021 war ein von der European Billiards and Snooker Association (EBSA) zusammen mit der Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) veranstaltetes Junioren-Snookerturnier, das vom 2. bis 4. Oktober 2021 im VidaMar Hotel im portugiesischen Albufeira stattfand. Es war die sechste Austragung der Europameisterschaft in der Altersklasse der U18-Junioren.

Europameister wurde der Ben Mertens, der im Finale seinen Landsmann Julien Leclercq mit 4:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Liam Graham und Bulcsú Révész.

Modus 
Die 64 Teilnehmer wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Break 
Drei Spieler erzielten insgesamt vier Century-Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Website
 U18-Snookereuropameisterschaft 2021 bei CueTracker

Einzelnachweise 

2021
U18 Europameisterschaft
Billardturnier in Albufeira